Бургмайер:
 Бургмайер, Патрик (род. 1980) — лихтенштейнский футболист, защитник. Президент футбольного клуба «Вадуц».
 Бургмайер, Франц (род. 1982) — лихтенштейнский футболист, полузащитник. Спортивный директор футбольного клуба «Вадуц».